Ostrvica steht für:

 Ostrvica, serbischer Name des Berges Pashallora
Ostrvica (Kroatien), Ort in der Nähe von Omiš, Teil der früheren Republik Poljica, siehe Poljica (Republik)